Helden steht für:

 Helden (Originaltitel Arms and the Man), Theaterstück von George Bernhard Shaw (1894)
 Helden (Attendorn), Ortsteil von Attendorn, Nordrhein-Westfalen
 Helden (Limburg), Ortsteil von Peel en Maas, Provinz Limburg, Niederlande
 Helden (Film), deutscher Film von Franz Peter Wirth (1958)
 Helden (Comic), Action-Comic (1997)
 Helden – Wenn dein Land dich braucht, deutscher Film von Hansjörg Thurn (2013)

Helden ist der Familienname folgender Personen:
 Albert van Helden (* 1940), Astronomiehistoriker, Lynette S. Autrey Professor of History an der Rice University
 Armand Van Helden (* 1970), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent
 Hans van Helden (* 1948), niederländisch-französischer Eisschnellläufer
 Josef von Helden (* 1964), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Ricky van Helden (* 1959), deutscher Rockmusiker, Produzent, Komponist und Texter
 Rudolf von Helden-Sarnowski (1823–1895), preußischer Generalleutnant
 Roel van Helden (* 1980), niederländischer Schlagzeuger
 Willi von Helden, deutscher Lehrer und Politiker (SPD)

Siehe auch: 
 Heldenplatz (Begriffsklärung)
 Heldin (Begriffsklärung)
 Held (Begriffsklärung)